Pequeños gigantes puede referirse a:

Pequeños gigantes (México), programa de telerrealidad y concurso de talentos mexicano.
Pequeños gigantes (Colombia), programa infantil y concurso de talentos colombiano.
Pequeños gigantes (Costa Rica), programa de telerrealidad y concurso de talentos de Costa Rica.
Pequeños gigantes (Argentina), programa de telerrealidad y concurso de talentos de Argentina.
Pequeños gigantes (Perú), programa de telerrealidad y concurso de talentos peruano.
Pequeños gigantes (Paraguay), programa de telerrealidad y concurso de talentos paraguayo.
Pequeños gigantes (Ecuador), programa de telerrealidad y concurso de talentos ecuatoriano.
Pequeños gigantes (Panamá),  programa de telerrealidad y concurso de talentos panameño. 
Pequeños gigantes (Uruguay), programa de telerrealidad y concurso de talentos uruguayo.
Pequeños gigantes (España), programa de telerrealidad y concurso de talentos español.
Pequeños gigantes (Chile), programa de telerrealidad y concurso de talentos chileno.
Pequeños gigantes (Portugal), programa de telerrealidad y concurso de talentos portugués. 
Pequeños gigantes (Italia), programa de telerrealidad y concurso de talentos italiano.